IPS kan avse:
IPS – en datasäkerhetsanordning som övervakar nätverk och/eller systemaktiviteter för att upptäcka skadligt beteende
IPS-panel – en teknik som används hos bildskärmar och utvecklades av Hitachi år 1996
IPS – ett pensionssparande, se Individuellt pensionssparande
IPS – Intressentföreningen för Processäkerhet. En samarbetsorganisation mot olyckor hos processindustri.
IPS – Emotionellt instabil personlighetsstörning, eller Borderline personlighetsstörning. Förkortas även EIPS. 
IPS – Individuell placering och stöd (Individual Placement and Support). En metod för att hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning till lönearbete.
Ips – ett släkte av skalbaggar